Шалахино — название населённых пунктов в России:

 Шалахино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Шалахино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Шалахино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.